— японский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в исследовательском центре CERGA. С 1947 по 1985 год активный наблюдатель комет и астероидов, первооткрыватель кометы C/1964 L1 (Томита-Гербер-Хонда). В период с 1978 по 1982 год в центре CERGA обнаружил в общей сложности 9 астероидов.

Стал пионером в области популяризации астрономии в Японии. Является автором ряда книг по астрономии, одна из которых в 1982 году была переведена на русский язык и издана в СССР.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (2391) Томита.

См. также 
 Окуро Оикава
 Кадзуро Ватанабэ
 Масару Араи

Примечания

Ссылки 
 国立天文台 アストロ・トピックス (214)

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет